Il termine piralide può indicare:
 una creatura leggendaria  meglio nota col nome di pirausta;
 l'Ostrinia nubilalis, nota comunemente come piralide del mais.